Багалей — фамилия. Известные носители:

 Багалей, Дмитрий Иванович (1857—1932) — историк, краевед, общественный и политический деятель.
 Багалей-Татаринова, Ольга Дмитриевна (1890—1942) — советский историк, архивист, библиограф, библиотековед.

См. также